Фиш Лејк има више значења:
 Фиш Лејк (Индијана)
 Фиш Лејк (Минесота)